Bella Union (platenlabel), een onafhankelijk platenlabel uit het Verenigd Koninkrijk
 Bella Unión (plaats), een stad in Uruguay gelegen in het departement Artigas
 Bella Unión (district), een district in de Peruviaanse provincie Caravelí
 Bella Union Saloon, een beroemde saloon in Deadwood, South Dakota